Àlex Crivillé, anglizirano Alex Criville, punog imena Àlex Crivillé Tapias (Seva, comarca Osona, pokrajina Barcelona, Katalonija, Španjolska, 4. ožujka 1970.) je bivši španjolski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  
 Svjetsko prvenstvo - 500cc 
 prvak: 1999. 
 drugoplasirani: 1996. 
 trećeplasirani: 1998. 

 Svjetsko prvenstvo - 125cc 
 prvak: 1989. 

 Svjetsko prvenstvo - 80cc 
 drugoplasirani: 1988. 

 Europsko prvenstvo - 80 cc 
 trećeplasirani: 1987.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
 alexcriville.com 
  motogp.com, Alex Criville

Izvori 
 
  crash.net, Alex Criville, pristupljeno 29. studenog 2021. 
  motogp.com, Alex Criville, pristupljeno 29. studenog 2021.  
  pilotegpmoto.com, CRIVILLE Alex, preuzeto 29. studenog 2021. 
  motorsportstats.com, Alex Crivillé, pristupljeno 29. studenog 2021. 
  motorsportmagazine.com, Alex Criville, pristupljeno 29. studenog 2021. 
  the-sports.org, Alex Crivillé, pristupljeno 29. studenog 2021. 
  ewrc-results.com, Álex Crivillé, pristupljeno 29. studenog 2021. 
  

 
Španjolski športski motociklisti
Španjolski automobilisti
Vozači relija